Бег може да се односи на:

 Бег, турска титула
 Бег (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бег (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бег де Беарн, насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји